Unter Luni versteht man:

die Gemeinde Luni (Ligurien) (bis 2017 Ortonovo) in Ligurien in Italien, bzw. den Ortsteil Luni Mare. In der Nähe befinden sich die Ruinen der Ausgrabungsstätte von Luna (Italien)
Titularbistum Luni
einen Fluss im indischen Bundesstaat Himachal Pradesh, siehe Luni (Fluss in Himachal Pradesh)
ein Dorf im indischen Bundesstaat Himachal Pradesh, siehe Luni (Dorf in Himachal Pradesh)
einen Fluss im indischen Bundesstaat Rajasthan, siehe Luni (Fluss in Rajasthan)
ein Dorf im indischen Bundesstaat Rajasthan, siehe Luni (Dorf in Rajasthan)
ein Dorf im pakistanischen Bundesstaat Punjab, siehe Luni (Pakistan)